Дюранс:

 Дюранс - річка на південному сході Франції.
 Еріка Дюранс - канадська акторка.